Plaats in Indonesië
 Surengede (Kejajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Surengede (Kertek), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java